Tân Hương (Hà Tĩnh)
 Tân Hương (Hải Dương)
 Tân Hương (Lạng Sơn)
 Tân Hương (Nghệ An)
 Tân Hương (Thái Nguyên)
 Tân Hương (Tiền Giang)
 Tân Hương (Yên Bái)